Ле́в Льво́в:
 Львов, Лев Михайлович (1937—1974) — советский милиционер, погибший при задержании преступника.
 Львов, Лев Николаевич (1826—?) — русский архитектор.